Bryan Stid Cordero Varela (Limón, 13 de noviembre de 1994) es un futbolista costarricense que juega como portero en Santos de Guápiles de la Primera División de Costa Rica.

Clubes

Referencias 

Futbolistas de Costa Rica
Futbolistas del Limón Fútbol Club
Limonenses